Фамилија Гонзалез има више значења:

 Фамилија Гонзалез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Гванахуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Керетаро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Колима (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Морелија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Тамаулипас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Ехидо Халапа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Индепенденсија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Пескадерос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Сонора (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гонзалез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фамилија Гонзалез (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Гонзалез (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику